«Ёж и лиса» () — эссе философа Исайи Бе́рлина, одно из его самых широко известных произведений. Впервые опубликовано в 1953 году. По словам самого Берлина, он «не собирался делать серьёзных заявлений, а имел в виду своего рода увлекательную интеллектуальную игру, но к ней отнеслись серьёзно: каждая классификация на что-то проливает свет».

Происхождение 
Название эссе является отсылкой к фрагменту, приписываемому древнегреческому поэту Архилоху:  («лиса знает многое, а ёж — одно большое»). В Adagia (1500) Эразма Роттердамского эта фраза дана на латыни: Multa novit vulpes, verum echinus unum magnum. Та же идея воплощена в басне Эзопа «».

Содержание 
Берлин дальше разрабатывает эту идею, чтобы разделить писателей и мыслителей на две категории: ежи, которые смотрят на мир через призму одной определяющей идеи (в качестве примера приводятся Платон, Лукреций, Данте Алигьери, Блез Паскаль, Георг Гегель, Федор Достоевский, Фридрих Ницше, Хенрик Ибсен и Марсель Пруст) и лисы, которые опираются на широкий спектр опыта и для которых мир не может быть сведён к одной идее (приведённые примеры включают Геродота, Аристотеля, Эразма Роттердамского, Уильяма Шекспира, Мишеля де Монтеня, Мольера, Иоганна Вольфганга Гёте, Александра Пушкина, Оноре де Бальзака и Джеймса Джойса).

Обращаясь к Льву Толстому, Берлин утверждает, что на первый взгляд Толстой ускользает от отнесения в одну из двух групп. Берлин полагает, что, хотя Толстой обладает талантами лисы, сам он считает, что нужно быть ежом, и поэтому пространные оценки, которые даёт Толстой своим работам, вводят в заблуждение. Берлин использует эту идею как основу для анализа теории истории, которую Толстой представляет в своем романе «Война и мир».

Во второй половине эссе Берлин анализирует творчество Толстого путём его сопоставления с творчеством мыслителя начала XIX века Жозефа де Местра, остроту этому сравнению придаёт то, что, хотя Толстой и де Местр придерживались диаметрально противоположных взглядов по многим вопросам, их взгляды на фундаментальную природу бытия и пределы рационального, научного подхода к бытию оказываются глубоко сходными.

В последних нескольких абзацах эссе Берлин ещё раз повторяет свой тезис о том, что Толстой был по натуре лисом, но по убеждениям — ежом, и высказывает предположение, что это внутреннее противоречие причинило Толстому огромную боль в конце его жизни.

Эссе опубликовано отдельно и в сборнике «Русские мыслители» под редакцией Генри Харди и Эйлин Келли. Это эссе также представлено в широко распространённой антологии эссе И. Берлина «Правильное исследование человечества».

Влияние 
Некоторые авторы, такие как Майкл Уолцер, использовали тот же подход для описания самого И. Берлина как человека, который много знает, по сравнению с предполагаемой ограниченностью многих других современных политических философов. Канадский философ Чарльз Тейлор, бывший студент Берлина, признавался в своём интервью после получения премии Темплтона 2007 года, что учитель окрестил его ежом.

Филип Э. Тетлок, профессор политической психологии Пенсильванского университета, в значительной степени использовал эту классификацию в своём исследовании точности экспертов и прогнозистов в различных областях (особенно в политике) в своей книге 2005 года «Экспертное политическое суждение: насколько оно хорошо? Как мы можем узнать?».

В своей книге «Братья-основатели» о ключевых фигурах американской революции историк Джозеф Эллис, оценивая Джорджа Вашингтона, использует берлинскую концепцию «Ёж и лис», отмечая, что «Вашингтон был архетипическим ежом. И единственное, что он знал, это то, что будущее Америки как нации лежит на Западе, в её развитии в качестве континентальной империи в течение следующего столетия», что было одной из причин того, что Вашингтон посвящал много усилий строительству каналов.

Джим Коллинз ссылается на эссе в своей книге «От хорошего к великому», где он ясно показывает своё предпочтение менталитету ежа.

Клаудио Велис использует конструкцию Берлина для противопоставления англо-американских и испанских моделей поселения и управления в своей книге 1994 года The New World of the Gothic Fox Culture and Economy in English and Spanish America.

Художник Ричард Серра упомянул эссе в названии своей скульптуры, установленной в кампусе Принстонского университета в 2000 году.

Книга философа права Рональда Дворкина «Справедливость для ежей» (2011), в которой приводится довод в пользу единой всеобъемлющей и последовательной основы моральной истины, берёт свое название от мнения Берлина о еже.

Историк музыки Бертольд Хекнер применяет и расширяет различия Берлина в своем эссе 2007 года «Вагнер и происхождение зла». Одним из ключевых выводов Хекнера является то, что историография антисемитизма Вагнера, как и историография холокоста, имеет две основные ветви: функционалистскую ветвь, подобную ежу, которая рассматривает полемические выпады композитора в отношении еврейской культуры как простую ассимиляционистскую риторику — и интенционалистскую ветвь, подобную лисе, которая рассматривает их как насильственные проявления подлинного антисемитизма.

В своей книге «Место Витгенштейна в аналитической философии XX века» оксфордский философ Питер Хакер использует эту метафору, чтобы сопоставить берлинского Толстого «лиса по натуре, но еж по убеждению» с философом австрийского происхождения Людвигом Витгенштейном, который был «по своей природе ежом, но после 1929 года благодаря большим интеллектуальным усилиям и воображению превратился в образцового лиса».

В своём бестселлере 2012 года «Сигнал и шум» прогнозист Нейт Сильвер призывает читателей быть «более хитрыми» после того, как резюмирует эссе Берлина. Он цитирует работу Филипа Э. Тетлока о точности политических прогнозов в Соединенных Штатах во время холодной войны, когда он был профессором политологии в Калифорнийском университете в Беркли. Новостной веб-сайт Сильвера, fivethirtyeight.com, когда он был запущен в марте 2014 года, также принял лисицу в качестве своего логотипа «как намёк на оригинальную работу Архилоха».

В 2018 году Джон Льюис Гэддис ссылается на эссе Берлина, а также на работу Тетлока в своей книге «О великой стратегии».

В фильме Вуди Аллена 1992 года «Мужья и жёны» персонаж Салли, которую играет Джуди Дэвис, размышляет во время секса о разных людях, которых она знает, — ежи они или лисы.

Философ искусства Питер Киви ссылается на эссе Берлина, когда он противопоставляет современную философию искусства как эпоху Лиса, лучше всего представленную Ноэлем Кэрроллом, с предыдущей эпохой Ежа, лучше всего представленной Артуром Данто.

Политический экономист из Гарварда Дэни Родрик применяет это различие к традиционным ортодоксальным экономистам-ежам, которые всегда и везде применяют «либеральную парадигму», и к неортодоксальным (политическим) экономистам-лисицам, которые имеют разные ответы для разных обстоятельств времени, места и ситуации в своей книге 2015 года «Экономика решает: сила и слабость „мрачной науки“».

Издания 
на английском языке
 ; New York, 1953: Simon & Schuster; New York, 1957: New American Library; New York, 1986: Simon & Schuster, with an introduction by Michael Walzer.
 
 на русском языке
 Берлин, Исайя. Ёж и лисица (Об исторических взглядах Л. Н. Толстого). Перевод с английского и публикация В. Сапова // Вопросы литературы. 2001. № 4 — 5.
 Берлин, Исайя. Ёж и лисица (Об исторических взглядах Л. Н. Толстого) // Подлинная цель познания. Избранные эссе / Пер. с англ. и комментарии В. В. Сапова. — М.: Канон+, 2002. — 800 с. — С. 513—595.

См. также 
 Homo unius libri

Примечания

Ссылки 
  Report on the book Expert Political Judgment by Philip Tetlock, who uses the fox and the hedgehog as a parable for political and economics experts.
 

Эссе 1953 года
Эссе на английском языке
Исайя Берлин
Лев Толстой
Вымышленные ежи
Вымышленные лисы
Книги издательства Weidenfeld & Nicolson